Bukovica est un toponyme qui peut désigner :

Localités 
en Bosnie-Herzégovine
Bukovica, un village situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bukovica, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bukovica, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bukovica, un village situé dans la municipalité de Laktaši et dans la République serbe de Bosnie ;
Bukovica, un village situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bukovica, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Bukovica, une région géographique croate située au nord de la Dalmatie ;
Bukovica, une localité située dans la municipalité de Rešetari, comitat de Brod-Posavina ;
Bukovica, une localité située dans la municipalité de Topusko, comitat de Sisak-Moslavina ;
au Monténégro
Bukovica, un village situé dans la municipalité de Rožaje ;
en Serbie
Bukovica, une localité située dans la municipalité d’Ivanjica, district de Moravica ;
Bukovica, un village situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
Bukovica, un village situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Bukovicë/Bukovica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Lipjan/Lipljan, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
en Slovénie
Bukovica, un hameau de la commune d'Ivančna Gorica ;
Bukovica, un hameau de la commune urbaine de Nova Gorica ; Zoran Mušič y est né ;
Bukovica, un hameau de la commune de Ribnica ;
Bukovica, un hameau de la commune de Škofja Loka ;
Bukovica pri Litiji, un hameau de la commune de Šmartno pri Litiji ;
Bukovica pri Vodicah, un hameau de la commune de Vodice.

Rivières 
la Bukovica, une rivière du Monténégro longue de , affluent de la Komarnica ;
la Bukovica, une petite rivière de Serbie, affluent gauche de la Moravica.

Bukovica signifie la « hêtraie ».

Voir aussi 
Mala Bukovica
Velika Bukovica
Bukovica Mala
Bukovica Velika
Bukovica Donja
Bukovica Gornja

Homonymie d'hydronyme